Qeqertaarsussuaq bezeichnet:
 Qeqertaarsussuaq (Insel, Kangia), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaarsussuaq (Insel, Morell Gletsjer), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertaarsussuaq (Insel, Nansen Gletsjer) (Stenersen Ø), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertaarsussuaq (Insel, Qeqertaarsuit), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaarsussuaq (Insel, Qeqertat), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland